Lawin ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Lawin (1890–1960), deutscher Theologe und Politiker (DVP), MdL Preußen
 Peter Lawin (1930–2002), deutscher Anästhesist und Intensivmediziner

Lawin steht für:
 Lawin (Insel), eine der indonesischen Obi-Inseln

Ławin ist ein Ort in Polen, Powiat Myśliborski

LAWIN steht für:

 LAWIN, Anwaltskanzlei in Litauen